Гай Кла́вдий Марце́лл (; умер после 51 года до н. э.) — римский политический деятель и писатель из плебейской ветви рода Клавдиев, претор 80 года до н. э., наместник Сицилии в 79 году до н. э., друг Марка Туллия Цицерона. Написал книгу по сакральному праву, текст которой полностью утрачен.

Происхождение 
Марцелл принадлежал к плебейской ветви Клавдиев, которая, по предположениям историков, изначально находилась в тесной связи с Клавдиями-патрициями. Отец Гая, Марк Клавдий Марцелл, известен только по имени; дед, ещё один Марк, был трёхкратным консулом (в 166, 155 и 152 годах). У Гая был старший брат, тоже Марк, курульный эдил в 91 году до н. э.

Биография 
Первое надёжное упоминание о Гае Клавдии относится к 80 году до н. э., когда он занимал должность претора. По истечении полномочий Марцелл стал проконсулом Сицилии (79 год до н. э.). Его предшественник, Марк Эмилий Лепид, запомнился провинциалам своими злоупотреблениями; Гай Клавдий же оказался честным и добросовестным наместником, действовавшим «в духе справедливости и закона», из-за чего Марк Туллий Цицерон даже назвал его «спасителем» Сицилии. Известно, что благодарные жители острова учредили праздник в его честь (Марцеллии, отменённые позже Гаем Верресом), поставили статуи Марцелла в Тиндариде и Тавромении.

В 70 году до н. э. Гай Клавдий входил в состав совета претора Мания Ацилия Глабриона, который председательствовал в суде во время процесса Верреса; Марцелл сам был одним из судей. По мнению немецкого антиковеда Фридриха Мюнцера, к этому времени он не имел серьёзного политического веса.

Предположительно именно во время суда над Верресом завязалась дружба между Гаем Клавдием и Марком Туллием Цицероном (последний был обвинителем на этом процессе). Цицерон, по его собственным словам, «почитал» Марцелла, «как отца»; «многочисленные благодеяния» Гая Клавдия «защищали его при печальных и возвеличивали при счастливых обстоятельствах». Известно, что именно из-за настоятельных просьб Гая Цицерон взялся в 62 году до н. э. защищать в суде Публия Корнелия Суллу. В 51 году до н. э., узнав, что сын Марцелла избран консулом, Марк Туллий отправил Гаю-старшему поздравительное письмо из далёкой Киликии. 

Марцелл был членом жреческой коллегии авгуров («выдающимся авгуром», по словам Цицерона) и написал сочинение по сакральному праву. Он доказывал, что ауспиции были придуманы исключительно «ради пользы государства», тогда как его оппонент Аппий Клавдий Пульхр старался доказать, что предсказание будущего (дивинация) действительно возможно.

Семья 
Гай Клавдий был женат на Юнии — по словам Цицерона, «достойнейшей и прекрасной женщине»; это могла быть дочь Децима Юния Брута Каллаика, консула 138 года до н. э., или дочь Марка Юния Силана, консула 109 года до н. э. В этом браке родился сын — тоже Гай, консул 50 года до н. э.

Примечания

Источники и литература

Источники

Литература

Ссылки 
 

Квесторы
Преторы
Проконсулы Сицилии
Клавдии Марцеллы